BiH:
 Seonica (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Seonica (Tomislavgrad, BiH), naseljeno mjesto u općini Tomislavgrad